Atentát může být:

 Atentát – (z lat. attentare – pokoušet se) pokus o zabití či útok na život významné osoby 
 Atentát (film) – československý film z roku 1964
 Atentát (povídka) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka
 Atentát (seriál) – druhá řada českého kriminálního seriálu Expozitura vysílaná mezi roky 2015–2016